Municipio de Washington es el nombre de 2 municipios en Carolina del Norte:

Municipio de Washington (condado de Beaufort, Carolina del Norte)
Municipio de Washington (condado de Guilford, Carolina del Norte)